Медяниково — село в Воскресенском районе Саратовской области. Входит в состав сельского поселения Синодское муниципальное образование (Саратовская область).

География 
Находится на расстоянии примерно 22 километров по прямой на северо-запад от районного центра села Воскресенское.

История 
Медяниково было основано в середине XVIII века. Название дано по профессии первопоселенца-пасечника. Первую деревянную Казанскую церковь возвели в 1842 году. В 1880 году была освящена новая церковь, заменившая временную, построенную после пожара. Количество жителей в это время составляло 2021 человек. В советское время работал колхоз «Большевик».

Население 
Население составляло 366 человека в 2002 году (98 % русские), 292 в 2010.

Инфраструктура 
В селе имеется отделение связи, дом культуры, коллективное сельскохозяйственное предприятие, основная общеобразовательная школа с краеведческой комнатой, фельдшерско-акушерский пункт, магазин.

Примечания 

Населённые пункты Воскресенского района (Саратовская область)